Дворец Огинских (Вильнюс)
 Дворец Огинских (Витебск)
 Дворец Огинских (Гродно)